Старорусское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. До 2014 года входило в состав Храбровского сельского поселения.

География 
Посёлок Старорусское расположен в междуречье Морянок Малой и Большой, в 1,4 км выше (южнее) их устьев на Куршском заливе, в 21,6 км по прямой к северо-востоку от северо-восточных окраин застройки областного центра, города Калининграда.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Самбия. Прусское название Эйтунай.

Поселение Айтинен было основано в самом начале XV века.

По итогам Второй Мировой войны населённый пункт передан в состав СССР вкупе со всей северной частью Восточной Пруссии.

В 1946 году Айтинен был переименован в поселок Старорусское.

Ныне в составе России как правопреемницы СССР.

Население 
В 1939 году в Айтинене проживало 270 человек.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)